Handan kan avse:

Personer
 Handan Sultan (död 1605), sultan i Osmanska riket

Geografi

Kina
 Handan – stad på prefekturnivå, Hebei-provinsen
 Handan, Handan – härad i föregående